Acento tônico ou acento — ênfase relativa que é dada a certas sílabas de uma palavra
 Acentuação gráfica ou acento — sinal escrito sobre determinadas letras para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma

Desambiguação